Blerim Džemaili (Albanees: Blerim Xhemajli) (Tetovo, 12 april 1986) is een  Zwitsers-Albanees voetballer  die doorgaans als middenvelder speelt. Hij tekende in januari 2021 transfervrij voor FC Zürich. Džemaili debuteerde in 2006 in het Zwitsers voetbalelftal.

Clubcarrière 
Blerim Džemaili werd geboren in de Macedonische stad Tetovo, dat toentertijd nog onderdeel was van Joegoslavië. Hij is een zoon van Albanese ouders. Op vierjarige leeftijd kwam hij met zijn ouders naar Zwitserland. In zijn jeugd speelde hij voor verschillende lokale clubs, voordat hij zich als 15-jarige aansloot bij de jeugdopleiding van FC Zürich. Džemaili stroomde in 2003 door naar de senioren van FC Zürich. Hier werd hij op 19-jarige leeftijd aanvoerder. Met Zürich won hij de Zwitserse beker in 2005, gevolgd door de landstitel een jaar later.

Džemaili tekende op 9 februari 2007 een voorcontract bij Bolton Wanderers, waarnaar hij zo in juli 2007 transfervrij verhuisde. Na een gescheurde kruisband stond hij zes maanden buitenspel. In zijn eerste seizoen bij Bolton speelde hij één duel, in de FA Cup tegen Sheffield United. Daarna werd Džemaili verhuurd aan Torino, dat hem in juni 2009 definitief overnam. De Italiaanse club verhuurde hem op 31 augustus 2009 op haar beurt aan Parma FC, waarna die club hem in 2010 overnam. In 2011 stapte hij over naar SSC Napoli, waar hij vanaf het seizoen 2011/12 een vaste waarde was. Džemaili  maakte in augustus 2014 een overstap Galatasaray SK. Dat verhuurde hem in augustus 2015 voor een jaar aan Genoa CFC.

Interlandcarrière 
Džemaili maakte op 1 maart 2006 onder leiding van bondscoach Jakob Kuhn zijn debuut in het Zwitsers voetbalelftal, in een oefeninterland uit tegen Schotland (1–3), net als Fabio Coltorti en Johan Djourou. Džemaili viel in dat duel na 81 minuten in voor aanvoerder Johann Vogel. Hij nam met Zwitserland deel aan het wereldkampioenschap 2006 in Duitsland. In mei 2014 werd Džemaili door bondscoach Ottmar Hitzfeld ook opgenomen in de selectie voor het wereldkampioenschap 2014 in Brazilië. Twee jaar later werd hij eveneens geselecteerd voor deelname aan het Europees kampioenschap 2016. Zwitserland werd na strafschoppen uitgeschakeld in de achtste finale door Polen (1–1, 4–5).

Džemaili maakte eveneens deel uit van de Zwitserse ploeg, die deelnam aan de WK-eindronde 2018 in Rusland. Daar eindigde de selectie onder leiding van bondscoach Vladimir Petković als tweede in groep E, achter Brazilië (1–1) maar vóór Servië (2–1) en Costa Rica (2–2). In de achtste finales ging Zwitserland vervolgens op dinsdag 3 juli met 1–0 onderuit tegen Zweden door een treffer van Emil Forsberg, waarna de thuisreis geboekt kon worden. Džemaili kwam in alle vier de WK-duels in actie voor de nationale ploeg.

Erelijst 

Zwitsers voetballer